Женисбек Буркитович Пиязов (, 9 мая 1988, Нукус, республика Каракалпакстан) — узбекский и каракалпакский оперный певец (бас), лауреат 1 премии республиканского конкурса вокалистов, XII международного конкурса «Казахская романсиада», XIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Обладатель гран-при международного конкурса вокалистов им. Муслима Магомаева (2012). Народный артист Узбекистана (2021), Заслуженный артист Узбекистана (2014) и Республики Каракалпакстан (2012).

Биография 
Пиязов Женисбек Буркитович в 2007 году окончил Нукусский колледж культуры и искусств. В том же году он был награжден дипломом 1 степени на республиканском конкурсе «Молодая опера» и был принят в Узбекскую государственную консерваторию по специальности «Пение». В 2007 году он был удостоен Премии Нихола за громкий голос и талант к опере. В 2009 году был принят на работу вокалистом в Большой театр оперы и балета им. А. Навои. В 2010 году он обучался в мастер-классе в Минске, Беларусь, под руководством известного оперного мастера Д. Вдовина и известного дирижера Ю. Башмета, входивших в число самых талантливых молодых вокалистов мира. Награжден Государственной медалью Славы за похвалу гостей на концертной программе с участием мастеров искусств и молодых исполнителей республики, которая была вручена Совету глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В 2011 году окончил Государственную консерваторию Узбекистана по специальности «Академический певец». В 2011—2012 годах его приглашали на Международный оперный фестиваль Gut-Immling в Мюнхене, Германия. Женисбек Пиязов, солист из Содружества, исполнил великие оперы на одной сцене с самыми известными оперными певцами мира. Пиязов Женисбек Буркитович — преподаватель Государственной консерватории Узбекистана.

Личная жизнь 
 Отец: Пиязов Буркит
 Мать: Сабурова Инжигул
 Братья: Пиязов Акылбек Буркитович, Пиязов Нурлыбек Буркитович, Пиязов Жанибек Буркитович
 Сестры: Пиязова Бахыт Буркитовна, Пиязова Айнура Буркитовна,
 Женат на Хурлиман Тлеумуратова

Творческая деятельность 

В 2008—2010 годах Ж. Пиязов участвовал в престижных международных конкурсах и фестивалях в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и других развитых странах, в том числе во Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Китае, Корее и Малайзии. Исполнил арию из опер Х. Байкаро, «Севильский цирюльник», «Искатели жемчуга», «Дон Жуан», «Юлий Цезарь», «Е. Онегин», «Свадьба Фигаро», «Дело Майсары» и другие подобные оперы. Он занял почётное место, способствовал продвижению нашей страны в области вокального искусства и прославился как талантливый певец. В частности, он занял 1 место на XIII Международном конкурсе «Русский романс» с участием молодых исполнителей в Москве, 2 место на V Международном конкурсе вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой в Астане, Казахстан, на V Международном конкурсе «Бюль-Бюль» в Баку, Азербайджан. престижное 2 место.

В 2012 году Дж. Пиязов был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Каракалпакстан» за самоотверженное служение распространению славы нашей страны на узбекской и международной арене своим уникальным талантом и завоевал любовь нашего ценителя искусства. В том же году он получил Гран-при II Международного конкурса вокалистов «Муслим Магомаев» в Москве, Россия, где он стал известен русским маэстро В. Спивакову и В. Фидосееву, которые стали всемирно известными своим искусством. По сей день участвует в совместных концертных программах.

В новом учебном году, начавшемся в сентябре 2013 года, Женисбек Буркитович регулярно участвует в крупных государственных концертных программах и международных фестивалях «Шарк тароналари» с её редким басовым голосом, высоко оценённым и признанным экспертами. Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такой уникальный талант, молодой талант с большим будущим.

В 2014 г. участвовал в проекте «Большая опера».

В 2018 году в городе Актобе прошли Гастроли оркестра Курмангазы

В 2018 году выступил на концерте Open Spring или Moviy Bahor который состоялся в роскошном Дворце международных форумов «Узбекистан» и исполнил композицию «My way» которую исполнял Фрэнк Синатра.

В 2019 году стал первым узбеком, который спел на сцене всемирно известного театра «La Scala» в Милане, Италия.

В 2020 году получил награду «За заслуги в развитии печати и информации»

Публичные выступления

Награды и премии 
 В 2007 году награждён премией «Нихол»
 в 2010 году был награждён медалью «Шухрат»
 В 2012 году — звание «Заслуженный артист Республики Каракалпакстан»
 В 2014 году — звание «Заслуженный артист Республики Узбекистан»
 В 2021 году — звание «Народный артист Республики Узбекистан»
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (27 ноября 2020 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства
 Женисбек Пиязов — обладатель Гран-при второго Международного конкурса имени Муслима Магомаева (Москва),
 Лауреат XIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2009»
 Удостоен почетной II премии на Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля.

Примечание

См. также 
 В Большом зале консерватории состоится концерт заслуженного коллектива Национального симфонического оркестра Узбекистана. 
 «Ледниковый период 2020» Евгений Пронин и Татьяна Волосожар показали очень трогательный и красивый номер под песню «Синяя вечность» в исполнении Женисбека Пиязова.
 Женисбек Пиязов: «Звонок, изменивший мою жизнь» 
 Женисбек Пиязов получил сертификат на поездку в Берлинскую оперу
 9 октября Мемориальный комплекс посетил мастер вокального искусства Женисбек Пиязов 
 Телеканал «Культура». Женисбек Пиязов «Верни мне музыку»
 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева 
 Женисбек Пиязов: Быть «лицом» событий непросто 
 Могут ли звезды со сломанными ногами сделать то, что сделал Женисбек Пиязов?
 АРТИСТЫ И ХУДОЖНИКИ ПОМОГАЮТ СТУДЕНТАМ УВЕЛИЧИТЬ ИХ ИНТЕРЕС К ИСКУССТВУ И РИСОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ВИДЕО-УРОКИ 
 
 Познакомьтесь с солистами оперной академии Osimo: интервью с Женисбеком Пиязовым
 Первый сольный оперный концерт на Истиклол: Женисбек Пиязов исполнит оперу Озодбеку Назарбекову и дуэтом с Насибой Абдуллаевой

Ссылки 
 Официальный инстаграм Женисбека Пиязова
 Каракалпакский Википедия Женисбек Пиязов
 Узбекский Википедия Женисбек Пиязов
 Женисбек Пиязов в Телеграме 

Музыканты Узбекистана
Певцы и певицы на узбекском языке